In My Life может означать:

Альбомы 
 In My Life — альбом Джуди Коллинз (1966)
 In My Life — альбом Силлы Блэк (1974)
 In My Life — альбом Джорджа Мартина (1998)

Песни 
 «In My Life» — песня The Beatles (1965)
 «In My Life» — песня The Beatles (1984)
 «In My Life» — песня The The Rasmus (2003)

См. также 
 In My Lifetime, Vol. 1 — альбом Jay-Z (1997)
 It’s My Life
 This Is My Life
 Story of My Life